Ritorno a Eden (Return to Eden) – serial televisivo australiano del 1983-1986
 Scontro finale (Return to Eden) – romanzo di Harry Harrison del 1989
 Return to Eden, Vol. 1: The Early Recordings – album degli All About Eve del 2002
 Return to Eden - Live at the Roundhouse – album degli Ultravox del 2009
 Return to Eden – videogioco